kanarisch steht für:
 die Kanarischen Inseln betreffend
 Kanarisches Spanisch, ein Dialekt der spanischen Sprache
 Kanarische Küche, regionaler Kochstil und kulinarische Spezialitäten der Kanarischen Inseln

Siehe auch: